Bettws ist der Name folgender Orte:
 Bettws (Bridgend County Borough), in der Community Garw Valley, Wales
 Bettws (City of Newport), Community und Stadtteil von Newport, Wales
 Bettws (Powys), Community in Powys, Wales
 Bettws Cedewain, in der Community Bettws, Powys
 Bettws Newydd, Monmouthshire, Wales
 Bettws-y-Crwyn, Shropshire, England

siehe auch
 Betws